A Miss World versenyről lásd: Miss World

Az alábbi táblázat a Miss World szépségverseny győzteseinek nevét, a verseny időpontját és helyét, valamint a versenyzők számát tartalmazza a verseny kezdetétől (1951) a legutóbbi versenyig (2017).

Megjegyzések 

Gyo~ztes
Nők listái